Кишмиш — группа десертных сортов винограда.
 Кишмиш белый 
 Кишмиш — название актинидии на Дальнем Востоке.